Wilfried est un prénom peu usité en France mais courant en Allemagne ainsi qu'en Angleterre où l'orthographe est Wilfrid ou Wilfred. Le prénom anglais Wifred a aussi la même étymologie.

Étymologie 
Wilfried vient des termes germaniques wil-qui signifie « volonté » et -frid « paix »..

Personnalités 
Portant le prénom Wilfried 
 Wilfried*

 Wilfried Dalmat
 Wilfried Geeroms (1941-1999), athlète belge
 Wilfried Gohel : ancien footballeur professionnel français
 Wilfried Hannes : footballeur allemand 
 Wilfried Hochholdinger est un acteur allemand 
 Wilfried Lupano scénariste français
 Wilfried Martens est un homme politique belge flamand
 Wilfried Pallhuber est un biathlète italien
 Wilfried Zaha : footballeur ivoirien 
 Jo-Wilfried Tsonga est un joueur de tennis français
 Wilfried Valmorin homme d'affaires français
 Wilfried Knight (1975-2013) était un hardeur gay français

Portant le prénom Wilfred
 Wilfred Agbonavbare, un ancien footballeur nigérian ;
 Wilfred Backhouse Alexander (1885-1965), un ornithologue et un entomologiste britannique ;
 Wilfred Baddeley (1872-1929), un joueur de tennis ;
 Wilfred Benaïche, un acteur français ;
 Wilfred Benitez, un boxeur américain ;
 Wilfred Bion (1897-1979), un psychanalyste britannique ;
 Wilfred Bouma, un footballeur néerlandais ;
 Wilfred Buckland (1866-1946), un directeur artistique américain ;
 Wilfred Bungei, un athlète kényan spécialiste du  ;
 Wilfred M. Cline (1903-1976), un directeur de la photographie américain ;
 Wilfred Dunderdale (1899-1990), un espion britannique membre du Secret Intelligence Service ;
 Wilfred Eade Agar (1882-1951), un zoologiste australien d’origine britannique ;
 Wilfred Haughton, un dessinateur de bandes dessinées britannique ;
 Wilfred Hudleston Hudleston (né Simpson) (1828-1909), un géologue britannique ;
 Wilfred Hudson Osgood (1875-1947), un zoologiste américain ;
 Wilfred Kirochi, un athlète kényan spécialiste du  ;
 Wilfred Jackson (1906-1988), un animateur et réalisateur américain ;
 Wilfred Jacobs, le premier gouverneur général d'Antigua-et-Barbuda ;
 Wilfred Jenks (1909-1973), a été le directeur général de l'Organisation internationale du travail ;
 Wilfred LeBouthillier, un chanteur acadien ;
 Wilfred Lucas (1871-1940), un acteur, réalisateur et scénariste canadien ;
 Wilfred Monod (1867-1943), un pasteur et théologien réformé français ;
 Wilfred Noy (1883-1948), un acteur, réalisateur et scénariste britannique ;
 Wilfred Owen (1893-1918), un poète anglais ;
 Wilfred Pickles (1904-1978), un acteur et présentateur de radio anglais ;
 Wilfred Rhodes (1877-1973), un joueur professionnel anglais de cricket ;
 Wilfred Thesiger (1910-2003) était un explorateur et un écrivain britannique ;
 Wilfred Trotter, un des pionniers de la neurochirurgie et également connu pour ses travaux sur la psychologie sociale ; 
 Wilfred Wooller (1912-1997), un ancien joueur de rugby.

Portant le prénom Wilfrid
 saint Wilfrid d'York (634-709), évêque anglais ;
 Wilfrid Laurier (1841-1919), premier Premier ministre québécois de l'histoire du Canada ;
 Wilfrid M. Voynich (1865-1930), Michał Habdank-Wojnicz s’est choisi le pseudonyme de Wilfrid quand, jeune révolutionnaire, il combat pour la liberté ;
 Wilfrid Pelletier (1896-1982), pianiste puis un chef d'orchestre québécois ;
 Wilfrid Hyde-White (1903-1991), acteur britannique ;
 Wilfrid Baumgartner (1902-1978), homme politique français ;
 Wilfrid Lawson (1900-1966), acteur britannique ;
 Wilfrid Lupano (1971-), scénariste de bande dessinée français ;
 Wilfrid Estève (1968-), photographe, journaliste, professeur et producteur français ;
 Wilfrid Lemoine (1927-2003), journaliste, animateur, présentateur, ainsi que poète, romancier et essayiste québécois ;
 Wilfrid de Fonvielle (1824-1914), journaliste, vulgarisateur scientifique et aéronaute français.

Œuvres

Télévision 
 Wilfred, série télévisée australienne créée par Jason Gann, Adam Zwar et Tony Rogers en 2007.
 Wilfred, série télévisée américaine créée par Jason Gann et Adam Zwar (une adaptation de la première) en 2011.

Personnages de fiction 
 Wilfred Wilf Mott, un personnage récurrent de la série télévisée britannique de science-fiction Doctor Who.
 Sire Wilfried McPicsou : personnage de l'univers Disney dans le cadre de la série Picsou.
Wilfrid Morgenstern alias Nao est le héros de la série de BD Aquablue.

Autres 
 Wilfred était un navire de commerce anglais
 Wilfried est un magazine belge.

Notes et références 

Homonymie de prénom